Dit is een lijst van planetoïden 102901-103000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 102901 - || 1999 XU14 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102902 - || 1999 XD15 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102903 - || 1999 XK15 || 5 december 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102904 - || 1999 XF16 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102905 - || 1999 XV16 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102906 - || 1999 XJ18 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102907 - || 1999 XZ18 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102908 - || 1999 XO19 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102909 - || 1999 XR19 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102910 - || 1999 XT19 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102911 - || 1999 XZ19 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102912 - || 1999 XA21 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102913 - || 1999 XT21 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102914 - || 1999 XT22 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102915 - || 1999 XT23 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102916 - || 1999 XG24 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102917 - || 1999 XK24 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102918 - || 1999 XW24 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102919 - || 1999 XC26 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102920 - || 1999 XC27 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102921 - || 1999 XH27 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102922 - || 1999 XA30 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102923 - || 1999 XX30 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102924 - || 1999 XZ30 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102925 - || 1999 XZ32 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102926 - || 1999 XH34 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102927 - || 1999 XX35 || 6 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 102928 - || 1999 XU36 || 7 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 102929 - || 1999 XQ37 || 7 december 1999 || Blauvac || R. Roy
|-
| 102930 - || 1999 XO40 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102931 - || 1999 XE41 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102932 - || 1999 XH41 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102933 - || 1999 XV41 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102934 - || 1999 XY42 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102935 - || 1999 XK43 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102936 - || 1999 XH44 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102937 - || 1999 XS46 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102938 - || 1999 XU47 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102939 - || 1999 XV47 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102940 - || 1999 XY49 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102941 - || 1999 XF50 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102942 - || 1999 XX50 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102943 - || 1999 XY51 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102944 - || 1999 XE52 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102945 - || 1999 XT52 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102946 - || 1999 XM53 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102947 - || 1999 XS53 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102948 - || 1999 XU54 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102949 - || 1999 XB56 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102950 - || 1999 XF56 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102951 - || 1999 XG56 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102952 - || 1999 XB58 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102953 - || 1999 XR58 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102954 - || 1999 XX58 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102955 - || 1999 XZ59 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102956 - || 1999 XH61 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102957 - || 1999 XK62 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102958 - || 1999 XT63 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102959 - || 1999 XX64 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102960 - || 1999 XV65 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102961 - || 1999 XZ65 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102962 - || 1999 XB66 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102963 - || 1999 XU66 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102964 - || 1999 XW66 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102965 - || 1999 XH67 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102966 - || 1999 XO67 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102967 - || 1999 XF69 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102968 - || 1999 XW69 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102969 - || 1999 XB71 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102970 - || 1999 XG71 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102971 - || 1999 XP72 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102972 - || 1999 XP74 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102973 - || 1999 XT74 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102974 - || 1999 XQ75 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102975 - || 1999 XF76 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102976 - || 1999 XG76 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102977 - || 1999 XV76 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102978 - || 1999 XD77 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102979 - || 1999 XV77 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102980 - || 1999 XA78 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102981 - || 1999 XC78 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102982 - || 1999 XR79 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102983 - || 1999 XA80 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102984 - || 1999 XJ81 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102985 - || 1999 XZ81 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102986 - || 1999 XD82 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102987 - || 1999 XM87 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102988 - || 1999 XC88 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102989 - || 1999 XD88 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102990 - || 1999 XF88 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102991 - || 1999 XF90 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102992 - || 1999 XP90 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102993 - || 1999 XL91 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102994 - || 1999 XG92 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102995 - || 1999 XN92 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102996 - || 1999 XV92 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102997 - || 1999 XF94 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102998 - || 1999 XJ94 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102999 - || 1999 XP95 || 7 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 103000 - || 1999 XT95 || 9 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten